Vuoskonjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Abborrsjön.

Stuor-Vuoskonjaure, sjö i Gällivare kommun, 
Vuoskomjaure (aktuell stavning Vuoskunjávrre), sjö i Gällivare kommun, 
Utsep Vuoskonjaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (35,3 ha)
Vuoskonjaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (13,8 ha)
Vuoskonjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729567-162304), sjö i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun,  (53,2 ha)
Vuoskonjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729772-166376), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,3 ha)
Vuoskonjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740708-171297), sjö i Jokkmokks kommun, 
Vuoskonjaure (Jokkmokks socken, Lappland, 741600-160110), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,95 km²)
Vuoskunjaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (19,4 ha)

Se även
Vuoskojaure
Vuoskojärvi
Vuoskujärvi
Abborrsjön

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn